Айпла́тов — горномарийская фамилия. Известные носители:

 Айплатов, Геннадий Николаевич (род. 1937) — марийский историк, краевед и педагог.
 Айплатов, Иван Владиславович (род. 1972) — белорусский дизайнер.